Вильгельм Иванович Брандт ( — ) — известный архангелогородский купец и арматор, во время жизни был крупнейшим по торговле с зарубежными странами. Ходил в другие страны на Шхуне Двина.

Биография 
Родился в семье страхового маклера.

Семья Вильгельма была небогатой, но отец пристально следил за образованием сына, и благодаря этому Вильгельм в 12 лет знал уже 2 языка. В 1792 году произошло то, что определило всю жизнь юного Брандта, В Гамбург приехали его дальние родственники — Беккеры.

Александр Беккер, был именитым купцом на Севере России. Он взял Вильгельма в ученики. За 5 лет Вильгельм получил отличную коммерческую практику. вместе с братом Эмануилом был принят на службу к немецкому купцу Иоганну Енишу.

Летом 1800 года, у Вильгельма умер отец, приняв наследство, он решил, что может начать свой бизнес. Он поехал в Архангельск и основал фирму «Брандт, Родде и Ко». А в 1810 году построил сахарный завод. С 1814 года Брандт — бургомистр городского магистрата, в 1830—1832 годах — мэр.

Умер 5 августа 1832 года. Похоронен на Кузнечевском (Вологодском) кладбище Архангельска.

Именем Вильгельма Брандта названы мыс и залив на восточном берегу Новой Земли.

Примечания

Ссылки 
 http://arh-necropol.narod.ru/index/0-61/
 Следопыт Севера: Ист.-краевед. сб. Сост. Ю. И. Колмаков..- Архангельск: Сев-Зап. кн. изд-во, 1986.-251 с.: ил.

Сахарозаводчики Российской империи
Лесопромышленники Российской империи
Купцы Архангельска
Архангельские градоначальники
Похороненные на Вологодском кладбище в Архангельске